Andrea Doria (1466–1560) var en italiensk (genuesisk) amiral.

Andrea Doria kan också avse:
  (1951–1956), ett passagerarfartyg, sjönk efter att ha kolliderat med M/S Stockholm
 Andrea Doria (slagskepp, 1885), ett slagskepp av typen pre-dreadnought sjösatt 1891
 Andrea Doria-klass (slagskepp) (1910-talet–1950-talet), en italiensk fartygsklass bestående av slagskepp
 Andrea Doria, ett slagskepp av typen dreadnought sjösatt 1913 och tagen i tjänst 1916
 Andrea Doria-klass (kryssare) (1964–1992), en italiensk fartygsklass bestående av kryssare
 Andrea Doria (C553) (1964–1992), en italiensk kryssare
 Andrea Doria (D 553) (2005– ), en italiensk jagare
 Andrew Doria (brigg, 1775) eller Andrea Doria, en amerikansk brigg
 "The Andrea Doria", ett avsnitt i TV-serien Seinfeld
 Society Andrea Doria, en fotbollsklubb, nu en del av UC Sampdoria
 2175 Andrea Doria, en asteroid